Бурля:

 Бурля (приток Увельки) — река в Челябинской области.
 Бурля (приток Урала) — река в Оренбургской области.
 Бурля — посёлок в Бурятии.